

Geografia 
 Tea – città statunitense nel Dakota del Sud

Sigle 
 Tascabili degli Editori Associati – casa editrice italiana
 Tiny Encryption Algorithm – algoritmo di cifratura a blocchi

Astronomia 
 453 Tea – asteroide della fascia principale

Chimica 
 Trietilalluminio – composto organometallico, utilizzato come co-catalizzatore nella polimerizzazione di olefine
 Trietanolamina o trietilammina – composti organici

Codici 
 TEA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tela (Honduras)
 TEA – codice identificativo del VOR/DME di Teano, radioassistenza per la navigazione aerea
 tea – codice ISO 639-3 della lingua temiar

Mitologia 
 Tea – profetessa figlia di Chirone, compagna di Artemide e sposa di Eolo
 Tea, altra forma del nome di Teia, titano, moglie di Iperione

Altro 
 Tea – nome proprio di persona italiano femminile

Pagine correlate 
 Thea
 Theia
 Tia

Altri progetti